Le Désastre des Champs d'Iris (en ) est un événement ayant pris place dans la Terre du Milieu de J. R. R. Tolkien en l'an 2 du Troisième Âge.

Sauron vaincu et Elendil tué, son fils Isildur laisse le trône de Gondor à Meneldil, le fils de son frère Anárion, préférant celui de son père en Arnor. Voulant rejoindre l'Eriador en longeant le fleuve d'Anduin, Isildur part avec ses trois fils et deux centaines de soldats. Arrivé aux Champs d'Iris, ils sont assaillis par une troupe d'Orques ignorant la défaite de Sauron. Les Orques sont largement en surnombre, et les Dúnedain refluent. Isildur confie à son écuyer Ohtar les tronçons de Narsil. Il s'enfuit, suivi quelque temps après par Isildur, invisible grâce au pouvoir de l'Anneau unique qu'il a pris à Sauron. Tous les Dúnedain, y compris les trois fils aînés d'Isildur, sont massacrés. Isildur lui-même, trahi par l'Unique qui l'abandonne alors qu'il se trouve au milieu de l'Anduin, est abattu peu après par des archers orques.

Politiquement, cette bataille a pour effet de séparer définitivement les royaumes d'Arnor et de Gondor : Isildur et ses trois fils morts, rien n'empêche Meneldil, fils d'Anárion et donc neveu d'Isildur, de ceindre la couronne du Gondor, le seul fils survivant d'Isildur, Valandil, étant encore en enfance. Une conséquence plus importante de ce désastre est la disparition, pour plus de deux millénaires, de l'Anneau Unique, que les Sages viendront à croire détruit.

Sources 
 J. R. R. Tolkien (éd. Christopher Tolkien), « Le Désastre des Champs d'Iris », Contes et légendes inachevés, le Troisième Âge

Articles connexes 
 Elendil
 Anneau unique

Bataille de la Terre du Milieu

en:List of Middle-earth wars and battles#Disaster of the Gladden Fields